Медведки:

 Насекомые
 Медведки () — семейство крупных роющих насекомых отряда прямокрылых.
 Медведки (род) () — род насекомых семейства Медведки.

 Населённые пункты
 Медведки (Архангельская область) — деревня, Котласский район, Архангельская область.
 Медведки (Вологодская область) — деревня, Великоустюгский район, Вологодская область.
 Медведки (Ивановская область) — деревня, Пучежский район, Ивановская область.
 Медведки (Калужская область) — деревня в Мещовский район, Калужская область.
 Медведки (Островский район) — деревня в Островский район, Костромская область.
 Медведки (Северное сельское поселение, близ д. Завод) — деревня, входит в Северное сельское поселение, Сусанинский район, Костромская область.
 Медведки (Северное сельское поселение, близ д. Сырнево) — деревня, входит в Северное сельское поселение, Сусанинский район, Костромская область.
 Медведки (Сумароковское сельское поселение) — деревня, входит в Сумароковское сельское поселение, Сусанинский район, Костромская область.
 Медведки (Дмитровский район) — бывшая деревня, сейчас часть рабочего посёлка Деденево Дмитровского района Московской области.
 Медведки (Истринский район) — деревня, Истринский район, Московская область.
 Медведки (Новосибирская область) — поселок, Куйбышевский район, Новосибирская область.
 Медведки (Орловская область) — деревня, Болховский район, Орловская область.
 Медведки (Демидовский район) — деревня, Демидовский район, Смоленская область.
 Медведки (Новодугинский район) — деревня, Новодугинский район, Смоленская область.
 Медведки (Сычёвский район) — деревня, Сычёвский район, Смоленская область.
 Медведки (Угранский район) — деревня, Угранский район, Смоленская область.
 Медведки (Холм-Жирковский район) — деревня, Холм-Жирковский район, Смоленская область.
 Медведки (Венёвский район) — село, Венёвский район, Тульская область.
 Медведки (Ленинский район) — село, Ленинский район, Тульская область.
 Медведки (Чернский район) — деревня, Чернский район, Тульская область.
 Медведки (Ефремовский район) — деревня, Ефремовский район, Тульская область.
 Медведки (Даниловский район) — деревня, Даниловский район, Ярославская область.
 Медведки (Тутаевский район) — деревня, Тутаевский район, Ярославская область.

Литературные произведения
 «Медведки» — роман Марии Галиной

См. также 
 Медвёдки (Волоколамский район) — деревня, Волоколамский район, Московская область.